Termin GMHB (gen) ima više značenja.

 D-glicero-beta-D-mano-heptoza 1,7-bisfosfatna 7-fosfataza, enzim
 D-glicero-beta-D-mano-heptoza-7-fosfat kinaza, enzim